Антоний Тадеуш Пшездецкий (5 сентября 1718, Тракай — 28 марта 1772, Варшава) — государственный деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский (1739—1750), подчаший великий литовский (1750—1752), рефендарий великий литовский (1752—1764), подканцлер литовский (1764—1772). Полковник пятигорский и региментарий белорусской дивизии (1764). Староста минский, пинский, блудзенский и дэмбский.

Биография 
Представитель шляхетского рода Пшездецких герба Рох III. Младший сын каштеляна инфлянтского Александра Пшездецкого (ок. 1665—1733/1734) и Констанции Александры Каминской.

Учился в Виленской академии. В 1739 году 21-летний Антоний Тадеуш Пшездецкий был избран от Стародубского повета, где он владел крупными имениями, депутатом в Трибунал Великого княжества Литовского. В том же году его избрали маршалком Трибунала. Избирался также посол на сеймы в 1740, 1744, 1750, 1752 и 1754 годах. Был одним из самых убеждённых сторонников магнатской партии Чарторыйских в Великом княжестве Литовском.

22 августа 1739 года за заслуги правитель Речи Посполитой Август III (1734—1763) назначил Антония Тадеуша Пшездецкого новым писарем великим литовским. 1 сентября 1750 года получил должность подчашего великого литовского, 7 июня 1752 года после смерти Доминика Воловича стал рефендарием великим литовским. В 1764-1772 годах занимал должность подканцлера великого литовского.

В 1764 году Антоний Тадеуш Пшездецкий был одним из организаторов и реальных лидеров созданной генеральной конфедерации Великого княжества Литовского. В 1764 году был избран послом на конвокационный сейм, участвовал в избрании на престол Станислава Августа Понятовского. На элекционном сейме Станислав Август Понятовский доверил Антонию Пшездецкому малую литовскую печать, публично отдав честь его заслугам. В том же 1764 году стал полковником пятигорским и региментарием белорусской дивизии.

В 1768 году выступал против отправки правительственных сил против отрядов барских конфедератов. В августе 1772 года после первого раздела Речи Посполитой многие имения Пшездецкого были аннексированы русскими.

3 августа 1757 года стал кавалером Ордена Белого Орла.

Антоний Тадеуш Пшездецкий, став в 1764 году подканцлером, был правой рукой канцлера великого литовского князя Михаила Фредерика Чарторыйского, с которым его связывала крепкая дружба, и ревностным сторонником реформ, которые задумала «Фамилия».

Заботливый и рачительный хозяин, Антоний Тадеуш Пшездецкий значительно увеличил свои собственные владения, купив у Сапег графство Заславское (город Заслав с прилегающими имениями). Туда он перенёс свою главную резиденцию и заложил семейный погост. Благодаря брачному союзу с Катариной Огинской приобрёл третью часть обширных владений Огинских, в том числе Чёрный Остров на Подолье. Первым стал титуловать себя графом «на Заславе и Чёрном Острове».

28 марта 1772 года 53-летний граф Антоний Тадеуш Пшездецкий скончался в Варшаве, предварительно составив 11 марта завещание.

Семья и дети 

Жена (с 1744) — княжна Катарина Огинская (1725— ?), дочь воеводы трокского князя Юзефа Тадеуша Огинского (1700—1736) и Анны Вишневецкой (1700—1742). Дети:

 Михаил (1747—1799), граф на Черном Острове, писарь великий литовский, староста пинский
 Констанция (ум. 1787), жена с 1766 года великого канцлера литовского Иоахима Хрептовича (1729—1818).
 Елена (1753—1821), жена последнего воеводы виленского, князя Михаила Иеронима Радзвилла (1744—1831).
 Август Доминик  (1760—1782), граф на Заславе, староста минский
 Марианна (1763—1843), жена генерал-майора литовских войск Игнацы Тизенгауза (1760—1822), их дочь Софья была замужем за графом Шуазёль-Гуфье.

После смерти отца старший сын Михаил Пшездецкий переехал на Подолье, а младший — Август Доминик остался в Литве.

Литература 
 Dygdała J. Antoni Tadeusz Przezdziecki // Polski Słownik Biograficzny. — T. XXIX, 1986. — S. 51—54.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. — Poznań. — T. 1-31, 1879—1908.

Антоний Тадеуш
Референдарии великие литовские
Подчашие великие литовские
Писари великие литовские
Старосты минские
Старосты пинские